Azulay ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Azulay (1947–2020), brasilianischer Fernsehmoderator und Cartoonist
 Yossi Azulay (* 1977), israelischer Popsänger

Siehe auch:
 Azoulai
 Azulai
 Azoulay